Poland – wioska w Kiribati, na wyspie Kiritimati
 Poland – polska grupa muzyczna
 Poland Lake – jezioro w Kanadzie
 Chris Poland – muzyk amerykański
 Chrissi Poland – wokalistka i multiinstrumentalistka amerykańska
 Poland – singel amerykańskiego rapera Lil Yachty'ego.
Miejscowości w USA:
 Poland – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Herkimer
 Poland – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua
 Poland – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Mahoning
 Poland – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Androscoggin
Gminy w USA:
 Poland (ang. Poland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Greene
 Poland (ang. Poland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buena Vista
 Poland (ang. Poland Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chautauqua 
 Poland (ang. Poland Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mahoning